Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2006 — 43-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 22 февраля по 19 апреля 2006 года. Трофей в пятый раз завоевал мексиканский клуб «Америка».

Отборочный турнир

Североамериканская зона 
Участниками финального турнира стали:
  Америка — чемпион клаусуры 2005
  Толука — чемпион апертуры 2005
  Лос-Анджелес Гэлакси — чемпион MLS 2005
  Нью-Инглэнд Революшн — победитель восточной конференции MLS 2005

Центральноамериканская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Алахуэленсе — обладатель Клубного кубка UNCAF 2005
  Олимпия — финалист Клубного кубка UNCAF 2005
  Саприсса — третье место Клубного кубка UNCAF 2005

Карибская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Портмор Юнайтед — победитель Карибского клубного чемпионата 2005

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2006 на сайте RSSSF

2006
2006 год в футболе